Кичино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кичино — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Кичино — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Кичино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.

Другие географические объекты 
 Кичино — озеро в Сенненском районе Витебской области Белоруссии.